

Događaji 
 Bitka kod Salamine na Cipru: pomorska bitka kod grada Salamine na Cipru, flota Demetrija I. Poliorketa pobijedila foltu Ptolemeja I. Sotera, Demetrije zauzeo cijeli Cipar.

Rođenja

Smrti